Lipsius är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Constantin Lipsius (1832–1894), tysk  arkitekt
 Hermann Lipsius (1834–1920), tysk filolog
 Justus Lipsius (1547–1606), nederländsk filolog
 Marie Lipsius (1837–1927), tysk författare
 Karl Heinrich Adelbert Lipsius (1805–1861), tysk filolog
 Richard Adelbert Lipsius (1830–1892), tysk teolog  

Efternamn